Ad Fines je bilo rimsko naselje u pokrajini Panonia-Savia na prostoru današnje Hrvatske. Postoji nekoliko arheoloških nalazišta koja bi eventualno mogla predstavljati ostatke Ad Finesa, a neke od njih su nalazište u naselju Mraclin kraj Velike Gorice, zatim nalazište kraj mjesta Gornji Hruševec u današnjoj općini Kravarsko na mjestu zvanom "Gradišće" itd.

I danas su sačuvani zarasli šumom još uvijek nedovoljno istraženi mnogobrojni ostaci tog starog Rimskog grada. Grad je bio opasan zidinama od pečene crvene cigle po rubu strmog brijega a na ravnom platou unutar zidina bilo je mnoštvo nastambi goje su se redale dijagonalno od gradskog trga prema obrambenom zidu. Zanimljivo je da je u središtu grada postojalo uzvišenje kružnog oblika visoko nekoliko desetaka metara na čijim temeljima je u kasnijem starohrvatskom razdoblju postojala obrambena kula. Podno lokaliteta "Gradišće" nalazi se lokalitet "Vražja Jama" koja ima izgled prirodne Arene.

Prva istraživanja pokazala su da je naselje AD FINES bio veličinom i položajem trgovačko naselje i urbano središte rimskih vazala iz ilirskog plemena Kolpika koji su nastanjivali to područje u prvom stoljeću nove ere. Smatra se da je sam grad razoren i propao u velikoj seobi naroda između 400. i 600. godine, iako je kasnije na ruševinama grada bila podignuta obrambena kula vjerojatno kneza Panonske Hrvatske Ljudevita Posavskog što pokazuju pronađeni ostaci starohrvatskog oružja i keramike.

Veze
Pronađeni grobovi Rimskih građana
Zapisnik narodnoga muzeja o preuzimanju Rimskog novca pronađenog u Gornjem Hruševcu

Rimski gradovi u Hrvatskoj
Članci koje treba provjeriti